Поля — річка в Московській області, права притока Клязьми
 Поля — село в Медвєж'єгорському районі республіки Карелія
 Поля — село в Лузькому районі Ленінградської області
 Поля — село в Марьовському районі Новгородської області
 Поля — село в Псковському районі Псковської області

  — селище в общині Мойковац

Див. також 
 Поле